

Patronyme 

 Antonio Trigueros (1948-), footballeur péruvien ;
 Manu Trigueros (1891-), footballeur espagnol ;
 Silvia Trigueros (1976-), coureuse d'ultra-trail espagnole.

Toponyme 

 Trigueros, commune d'Andalousie en Espagne ;
 Trigueros del Valle, commune de Castille-et-León en Espagne.

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme hispanique